Noorder Oudeweg (Noarder Alde Wei, een watergang in Friesland
 Oudeweg (De Friese Meren) (Alde Wei), een meer in de gemeente De Friese Meren
 Oudeweg (Haarlem), een weg in Haarlem
 Oudewegstervaart (Alde Wei), een watergang in de gemeente Leeuwarden
 Oudeweg (Zuid-Holland), een buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk